

Маршев — село в гміні Уязд Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Маршев — село в гміні Плешев Плешевського повіту Великопольського воєводства